Galgenteich bezeichnet mehrere Gewässer

 Galgenteich bei Lübschütz, Sachsen; siehe Lübschützer Teiche
 Großer Galgenteich bei Altenberg, Sachsen
 Kleiner Galgenteich bei Altenberg, Sachsen
 Galgenteich bei Mikulov, Tschechien; siehe Šibeník (Mikulov)